Дже́рдап — национальный парк в восточной части Сербии, на границе с Румынией. Общая площадь национального парка 63608 га, а вместе с защитной зоной — 93968 га. Главный природный феномен этой территории — грандиозное Джердапское ущелье, через которое протекает река Дунай.

Географическое положение 

Парк протянулся на примерно 100 км вдоль правого берега реки Дунай, от Голубаца до Кладово, относительно узкой полосой шириной от 2 до 8 км. Расположен в Браничевском и Борском округах.

Природа

Рельеф 
Парк находится в гористой местности, с перепадами высот от 50 до 800 метров над уровнем моря.

Флора и фауна 
Флора парка характеризуется не только разнообразием и богатством, но и большим числом реликтовых видов растений. Здесь произрастает более 1100 видов растений.

Здесь обитают медведи, рыси, волки, шакалы, орлан-белохвост, филины, чёрные аисты и многие другие виды животных.

Исторические памятники 

На территории парка находятся различные археологические находки и культурно-исторические памятники:
 стоянка мезолитических охотников Лепенски-Вир;
 античный Мост Траяна;
 средневековая Голубацкая крепость.

Источники 

Национальные парки Сербии